FBO steht als Abkürzung für:

 Film Booking Offices of America, US-amerikanisches Filmproduktionsunternehmen
 Fixed-Base Operator, ein Dienstleister auf einem Flugplatz; für die korrekte Definition siehe (en) Fixed-base operator (FBO) 

 Framebuffer Object, eine Erweiterung von OpenGL
 Freiburger Barockorchester, deutsches Orchester mit historischer Aufführungspraxis

Abkürzung